Teichstraße steht für:
 Friedrich-Engels-Straße (Stralsund)
 OP-Bunker Teichstraße, Berlin

Siehe auch:
 Teichgasse
 Teichplatz